João Vieira pode ser:

 João Vieira - escritor  e colunista  português (n. 1975)
 João Vieira de Araújo - político  brasileiro (1844 - 1922)
 João Vieira Tovar e Albuquerque - militar  e político  português (1783 - 1858)
 João Vieira de Carvalho - barão, conde e marquês de Lajes (1781 - 1847)
 João Bernardo Vieira - político da Guiné-Bissau (1939 - 2009)
 João Rodrigues Vieira - artista plástico e escritor português (n. 1934)
 João Vieira - atleta português de marcha, medalhado nos Campeonato da Europa de Atletismo de 2006.
 Ilha João Vieira - uma das ilhas do Arquipélago dos Bijagós

Desambiguação